Еон може да се отнася за:

 Еон (син на Ликимний), олимпийски победител, приятел на Херакъл
 Еон (ок. 400), цар на Аксум в Етиопия
 Еон, понятие в геологията
 Еон, понятие в гностицизма
 Еон, понятие в теологията
 „Еон“, гръцки вестник
 „Еон“, научнофантастичен роман на Грег Беър от 1985 година